Elise Mertens era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al secondo turno da Julija Putinceva.

In finale Aryna Sabalenka ha sconfitto Petra Kvitová con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 
Le prime nove teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Ashleigh Barty (semifinale)
  Simona Halep (ritirata)
  Karolína Plíšková (terzo turno)
  Belinda Bencic (quarti di finale)
  Elina Svitolina (secondo turno)
  Sofia Kenin (secondo turno)
  Kiki Bertens (terzo turno)
  Petra Kvitová (finale)
  Aryna Sabalenka (campionessa)

 Petra Martić (primo turno)
 Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
 Markéta Vondroušová (primo turno)
 Alison Riske (primo turno)
 Elena Rybakina (terzo turno, ritirata)
 Maria Sakkarī (terzo turno)
 Elise Mertens (secondo turno)
 Donna Vekić (primo turno)

Wildcard 

  Çağla Büyükakçay (primo turno)
  Sorana Cîrstea (primo turno)

 Ons Jabeur (quarti di finale)
 Vera Zvonarëva (secondo turno)

Qualificate 

  Kirsten Flipkens (primo turno)
  Priscilla Hon (primo turno)
  Daria Kasatkina (primo turno)
  Tereza Martincová (secondo turno)

 Bernarda Pera (secondo turno)
 Laura Siegemund (secondo turno)
 Kateřina Siniaková (primo turno)
 Jil Teichmann (primo turno)

Lucky loser 

  Tímea Babos (primo turno)

 Misaki Doi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2020